Апис се може односити на:

 Драгутин Димитријевић Апис, пуковник Војске Краљевине Србије
 Апис (филм), југословенски филм
 Апис (митологија), владар из грчке митологије
 Апис (божанство), божанство из египатске митологије
 , грчко-египатско божанство
 -{Apis}- у зоологији је латински назив за род пчела